В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Яна Новотна 6-1, 6-0.

Сіяні пари 

 Аранча Санчес Вікаріо /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Яна Новотна (фінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Лейла Месхі /  Мерседес Пас (чвертьфінал)

 Еліз Берджін /  Патті Фендік (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер /  Бренда Шульц (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Лінда Вілд /  Шон Стаффорд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships